Kalasatama - station van de Metro van Helsinki vernoemd naar de vroegere visserijhaven op die plaats
 Fischereihafen (Bremerhaven) - stadsdeel van Bremerhaven, vernoemd naar de vroegere visserijhavens in dit gebied